Водопады Ридо,  — два водопада в г. Оттава, Канада. Расположены в месте впадения реки Ридо в реку Оттава. Между двумя водопадами находится Зелёный остров (Green Island), к югу от которого расположена . К западу от водопадов расположена штаб-квартира Национального исследовательского совета, а к востоку — здание бывшего музея «Павильон Канады и мира» и Посольство Франции.

Название водопадам дал Самуэль де Шамплен в 1613 году, для которого вид падающей воды напоминал занавес, . Позднее в честь водопадов получили название река Ридо, а в честь неё — многие другие объекты в Оттаве. Одной из целью сооружения канала Ридо было создание обходной дороги для лодок, так как проход через водопады Ридо и водопады Хогс-Бэк был невозможен.

Литература

Ссылки 
 

Бассейн Оттавы
Ридо